Кинсе де Фебреро има више значења:

 Кинсе де Фебреро (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кинсе де Фебреро (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику